

Бестамак — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Бестамак — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Бестамак — село, Уїльський район, Актюбинська область